

Toponyme 

 Cockburn Town est la capitale du territoire britannique d'outre-mer des Îles Turks-et-Caïcos
 Cockburn Town est une ville de l'île de San Salvador (Bahamas)
Cockburn Street est une rue d'Édimbourg.
 La Cité de Cockburn est une zone d'administration locale dans la banlieue de Perth en Australie-Occidentale
 , ville d'Australie-Méridionale
 Cockburn Island, canton au Canada
 Canal Cockburn, au sud du Chili

Patronyme 

 Alexander Cockburn (1941-2012), journaliste américain ;
 Bruce Cockburn (né en 1945) est un auteur-compositeur-interprète et guitariste folk/rock canadien ;
 Catharine Trotter Cockburn (1679-1749) est une romancière, dramaturge et philosophe britannique ;
 
 
 James Pattison Cockburn (1779-1847) général britannique, dessinateur et auteur de livres de voyage ;
  (1679-1758), personnalité écossaise ;
 Karen Cockburn (née en 1980) est une gymnaste canadienne ;
 Olivia Jane Cockburn dite Olivia Wilde (née en 1984) est une actrice américaine ;
 Patricia Cockburn (1914-1989) est une écrivaine, voyageuse, conchologiste et artiste irlandaise ;
 Sally Cockburn (née en 1960), mathématicienne canadienne ;
 .

Patronyme écossais